Ага Гаджи Аслан оглы Ашуров (; ) — азербайджанский общественный и государственный деятель, министр торговли и промышленности, министр продовольствия и министр почтовой службы и телеграфа Азербайджанской Демократической Республики, член парламента АДР.

Семья Ашуровых 
Впервые семья Ашуровых бакинского происхождения была упомянута в 1707 году. Ашуровы стали купцами первой гильдии в 1876 году. Они принимали участие в общественной жизни старого Баку. Ашуровы являлись представителями бакинской Городской Думы и органов управления с 1882 по 1918 год. Во времена царя Николая II Ашуровы обладали некоторыми привилегиями — освобождение от рекрутской повинности, телесного наказания, подушного налога — так как в 1903 году семья была причислена к категории почетных граждан.

Его отец Гаджи Аслан Ашуров в 1905 году принимал участие в защите населения Баку от дашнакских банд во время армяно-мусульманской резни.

Биография 
Ага Гаджи Аслан оглы Ашуров родился в  году в Баку. Окончил Бакинскую гимназию. После получил образование в Германии по специальности инженера-электрика. Там же женился на девушке Анне немецкого происхождения. По возвращении на родину работал в управлении Бакинской городской думы.

В 1908 году под руководством Ашурова было подписано соглашение на строительство в Баку новой электрической станции. Участвовал в проведении в Баку Шолларской воды. Был одним из руководителей общества «Нашри-маариф», а также членом Бакинской городской думы. Также был членном Временного исполнительного комитета Мусульманского Национального Совета. Участвовал на съезде мусульман Кавказа в Баку. Во время мартовской резни 1918 года в составе Делегации мусульман участвовал в примирительный переговорах с членами Комитета защиты революционеров Кавказа, членами Армянского национального совета в Баку и с консулом Ирана в Баку Хабибуллы Ханом.

В составе II кабинета министров Азербайджанской Демократической Республики работал в должности министра торговли и промышленности, а позже министра продовольствия. Через некоторое время был назначен на пост министра почтовой службы и телеграфа.

27 апреля 1920 года Ашуров стал единственным членом парламента Азербайджана, проголосовавшим против того, чтобы сдаться большевикам. В связи с этим большевики постановили арестовать Ашурова, но задержать его так и не удалось.

Не сумев эмигрировать в Турцию, Ашуров переехал в Ростов, где и скончался в 1936 году.

Деятельность

Член Национального движения 
Ашуров был избран членом временного Исполнительного комитета Мусульманского Национального Совета после Февральской революции и участвовал в съезде мусульман Кавказа, проходившем в Баку 15-20 апреля 1917 года. Во время резни азербайджанцев и мусульман в марте 1918 года в Баку, А. Ашуров организовал встречу Комитета защиты революционеров Кавказа, членов Национального совета Армении в Баку и консула Ирана в Баку Хабибуллы Хана. Алимардан-бек Топчибашов, Молла Хаджи Мир Мохсун, Гаджи Гусейн Тагиев, Абдул Казымзаде приняли участие в переговорах, проведенных в гостинице «Астория».

В период Республики 
Ашуров был министром торговли и промышленности во втором кабинете министров Азербайджанской Демократической Республики 17 июня 1918 года и возглавлял министерство продовольствия до 6 октября 1918 года. На первом этапе существования республики торгово-промышленная и продовольственная политика Ашурова определялась государством. Ашуров сыграл особую роль в борьбе с экономическим кризисом, усердно работал над созданием системы государственного контроля над экономикой несмотря на то, что его действия способствовали решительным и жестким мерам в борьбе с частной собственностью, противоречащим государственным интересам. Ашуров был главным защитником независимой экономической линии государства. 6 октября 1918 года он был назначен министром почты и телекоммуникаций в связи с некоторыми изменениями в правительстве, действовал до 26 декабря 1918 года и издал указы и распоряжения о развитии в стране средств почты и телеграфа, в целом, о развитии всех видов связи в стране. Ага Гаджи Ашуров, избранный в парламент Азербайджана 7 декабря 1918 года, был представлен в «Мусават» и «Партии фракций» (состоящей из 38 депутатов), крупнейшей фракции. Имя Ага Гаджи Ашурова было зачитано в списке во время презентации в парламенте. Ага Гаджи Ашуров был одним из самых активных депутатов парламента. Например, его речь о законопроекте парламента от 10 декабря 1918 года и его действенные предложения заслуживают внимания и встречают аплодисменты парламентариев. Ага Гаджи Ашуров был членом парламента Азербайджана до распада республики.

Против большевиков 
Во время вторжения Красной Армии, он был единственным членов парламента, проголосовавшим против большевиков. Поэтому ордер на его арест был выдан большевиками, но Ашуров смог бежать. Не имея возможности перейти в Турцию, Ашуров остался в Азербайджане. Он скончался в 1936 году в Ростове.

Источники

См. также 
 Азербайджанская Демократическая Республика
 Национальный совет Азербайджана

Азербайджанская аристократия
Общественные деятели Азербайджана
Министры Азербайджана
Депутаты парламента Азербайджанской Демократической Республики